

Тюменцева — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Тюменцева — присілок, Упоровський район, Тюменська область